Yuma è la denominazione più conosciuta della tribù di nativi americani Quechan. Il termine può inoltre riferirsi a:

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Yuma – città della contea di Yuma, Arizona
 Yuma – città della contea di Yuma, Colorado
 Yuma – comunità della contea di Cloud, Kansas
 Yuma – comunità della contea di Taylor, Kentucky
 Yuma – comunità della contea di Wexfor, Michigan

Cinema
 Yuma – film polacco-tedesco del 2012 diretto da Piotr Mularuk

Televisione
 Yuma – film per la televisione statunitense del 1971 diretto da Ted Post

Altro 
 Aspes Yuma – motocicletta prodotta dalla Aspes dal 1975 al 1981
 Larry Yuma – protagonista dell'omonimo fumetto western, pubblicato dal 1970 al 1992
 Yuma – personaggio del manga Blazer Drive
 Yuma o Juma – gruppo etnico del Brasile
 Yuma Organic – marca di sigarette di tabacco biologico
 Yuma Tsukumo – protagonista dell'anime Yu-Gi-Oh! Zexal
 Yuma – personaggio di far cry 4